Radja Island kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Raja (ö i Indonesien, Maluku Utara), 
 Pulau Giliraja, ö, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar